Юстас Хэмилтон Майлс (; ,  — , ) — британский игрок в жё-де-пом, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Майлс занял второе место в единственном турнире по жё-де-пому среди отдельных спортсменов.

Примечания

Ссылки 
 Юстас Майлс на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Жё-де-помисты Великобритании
Игроки в жё-де-пом на летних Олимпийских играх 1908 года